Paper Planes (chanson) est une chanson de M.I.A.
 Paper Planes (film) est un film australien réalisé par Robert Connolly